Б'я́нкі, іноді також Біа́нкі () — італійське прізвище. Походить від слова «biancho» — «білий».

Відомі носії прізвища:

 Алессандро Б'янкі (;  1966) — італійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Валенина Львівна Біанкі (; 1839—1884) — російська оперна співачка.
 Віктор Іванович Біанкі (; 1879—1921) — феодосійський міський голова у 1917—1918 рр.
 Віталій Валентинович Біанкі (; 1894—1959) — російський радянський письменник.
 Даніела Б'янкі (;  1942) — італійська акторка.
 Джулія Б'янкі (;  1997) — бразильська футболістка, півзахисниця.
 Еміліо Б'янкі (; 1912—2015) — італійський військовик, учасник Другої світової війни.
 Ісідоро Б'янкі (; 1581—1662) — італійський художник доби пізнього маньєризму і бароко.
 Жуль Б'янкі (; 1989—2015) — французький автогонщик.
 Карлос Б'янкі (;  1949) — аргентинський футболіст і тренер.
 Луїджі Б'янкі (; 1856—1928) — італійський геометр.
 Оттавіо Б'янкі (;  1943) — італійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 П'єр Паоло Б'янкі (;  1952) — італійський мотогонщик, триразовий чемпіон світу з шосейно-кільцевих мотогонок MotoGP в класі 125сс (1976, 1977, 1980).
 Роландо Б'янкі (;  1983) — італійський футболіст, нападник.
 Серена Б'янкі (;  1974) — італійська синхронна плавчиня, учасниця Олімпійських Ігор 1996, 2000 років.
 Франческо Б'янкі (; 1752—1810) — італійський оперний композитор.